И́рис, или Каса́тик, или Петушо́к () — род многолетних корневищных растений семейства . Встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это ирис и получил своё название (от  — радуга).

Ботаническое описание 

Стебли — одиночные или пучками, простые или ветвистые.

Листья — плоские, мечевидные, собранные большей частью у основания стебля.

Корневая система расположена в верхнем пахотном слое.

Цветки — одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Околоцветник простой (то есть не дифференцированный на чашечку и венчик), венчиковидный — трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар. По своему внешнему виду цветки отдалённо напоминают цветки орхидей. В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля.

Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.

География рода 
Ареал рода Iris охватывает регионы Северного полушария с умеренным и субтропическим климатом. На севере они распространены почти до 70° северной широты (в Северо-Восточной Азии и на Аляске), на юге — от 30° северной широты, почти до тропиков (провинция Гуандун в Китае). Наибольшее количество видов приходится на страны Средиземноморья, Юго-Западную и Среднюю Азию.

Систематика 

Существуют разные мнения об объёме рода Iris и его классификации. В соответствии с системой Г. И. Родионенко, род Iris разделяется на несколько подродов:
  — 12 видов;
  (Ирис) — 98 видов в 6 секциях:  (Гексапогон),  (Ирис),  (Онкоциклюс),  (Псаммирис),  (Псевдорегелия) и  (Регелия);
  (Лимнирис) — 60 видов, две секции:  (Лимнирис),  (Лофирис);
  (Ксиридион) — 20 видов;
  (Кроссирис) — 11 видов.

Классификация рода Iris по Brian Mathew, 1989 год:
 Subgenus Iris
 Section Iris
 Section Psammiris (Spach) J.Taylor
 Section Oncocyclus (Siemssen) Baker
 Section Regelia Lynch
 Section Hexapogon (Bunge) Baker
 Section Pseudoregelia Dykes
 Subgenus Limniris (Tausch) Spach
 Section Lophiris (Tausch) Tausch
 Section Limniris
 Series Chinenses (Diels) Lawrence
 Series Vernae (Diels) Lawrence
 Series Ruthenicae (Diels) Lawrence
 Series Tripetalae (Diels) Lawrence
 Series Sibiricae (Diels) Lawrence
 Series Californicae (Diels) Lawrence
 Series Longipetalae (Diels) Lawrence
 Series Laevigatae (Diels) Lawrence
 Series Hexagonae (Diels) Lawrence
 Series Prismaticae (Diels) Lawrence
 Series Spuriae (Diels) Lawrence
 Series Foetidissimae (Diels) Mathew
 Series Tenuifoliae (Diels) Lawrence
 Series Ensatae (Diels) Lawrence
 Series Syriacae (Diels) Lawrence
 Series Unguiculares (Diels) Lawrence
 Subgenus Nepalensis (Dykes) Lawrence
 Subgenus Xiphium (Miller) Spach
 Subgenus Scorpiris Spach
 Subgenus Hermodactyloides Spach
 Section Brevituba
 Section Monlepis
 Section Hermodactyloides
 Section Micropogon

По информации базы данных The Plant List, род включает 362 вида. Из них около 60 видов можно встретить в России и сопредельных странах.
Некоторые из них:
 , родина Закавказье, Северный Иран, Малая Азия. Цветки желтовато-белые, чёрно-коричневые, с коричневой сетью жилок, штрихов и точек.
 , с Дальнего Востока, из Китая, Японии. Цветки пурпурно-фиолетовые разных оттенков. Достигают больших размеров. Слабозимостойкие.
 , родом из Сибири и Дальнего Востока. Нуждается в сильном увлажнении. Произрастает у водоёмов.
 , обитает на черноморском побережье Кавказа. Цветки бледно-голубые с крапинками. Распускается поздней осенью, иногда зимой.
 , обитает почти во всей Европе. Выносит затемнение. Распространяется очень быстро, пригоден для берегов и водных бассейнов.
 , родом с Карпат, Алтая из Средней Азии и Сибири. Растёт низкими, плотными куртинками. Цветки некрупные, бледно-сиреневые и фиолетово-сиреневые, душистые. Пригодны для каменистых участков.
 , родом из Восточной Сибири и Северной Америки. Очень морозостойкий вид. Рекомендуется даже для Крайнего Севера.
 , родом с юга европейской части России, Кавказа, из Сибири и Западной Европы. Высота около 1 м. Цветки фиолетово-синие. Растения очень выносливые.
 .
 .

Исторические сведения 

Цветы ириса известны человеку с древнейших времён. На острове Крит на фреске, которая находилась на стене Кносского дворца, изображен жрец, окружённый цветущими ирисами. Этой фреске около 4 000 лет.

В Средние века ирисы выращивали в садах замков и монастырей, откуда были перенесены в сады горожан.

Своё имя цветок получил в древней Греции по имени богини Ириды, которая как посланница богов сходила по радуге на землю, поэтому слово «Ирис» в переводе с греческого означает радуга. Название этому цветку дал Гиппократ, греческий врач (около IV века до н. э.)

Карл Линней, который предложил единую систему научных названий растений, сохранил за ирисом его древнее имя.

В России слово «Ирис» появилось как ботаническое название растений во второй половине XIX века, а до этого периода пользовались народным названием «касатик» (листья как коса), украинцы называют ирисы «петушок» — «півник».

У славянских народов широко использовалась радужная гамма цветов и оттенков и причудливые формы соцветия ирисов. Их можно было видеть в изделиях народных промыслов, в тканях, а также в украшении быта: роспись жилища, утвари, одежды (в орнаменте рубах, сарафанов, рушников, шалей и полушалков). Болгары, сербы и хорваты ирис называют Перуника — в честь славянского Громовержца Перуна.

Хозяйственное значение и применение 
Растения содержат монотерпеновый кетон ирон, органические кислоты (миристиновая, ундециловая, тридециловая, бензойная), альдегиды (дециловый, нониловый и бензойный); гликозид иридин, крахмал (до 60 %), дубильные вещества. Листья богаты аскорбиновой кислотой, особенно листья ириса солелюбивого (950 мг%) и ириса низкого (450—800 мг%).

Некоторые виды, например ирис сибирский, применяются в народной медицине как противоцинготное средство.

Ранее в медицинской практике под названием «фиалковый корень» использовали корневища ,  и , содержащие эфирное масло. Корневища входили в состав грудного сбора. Ныне не используется. Корневища  входят в состав сбора по прописи М. Н. Здренко. Корневища многих видов обладают рвотным и слабительным действием. Препараты корневищ ириса германского применяют как отхаркивающее.

В ароматерапии «ирисовый корень» и абсолют ириса используются как успокаивающее средство, но редко — из-за высокой цены.

Размолотые в муку корневища ириса могут добавляться в кондитерские изделия, используются как ароматизаторы, в небольших количествах входят в состав специй. В Азербайджане из лепестков варят варенье.

Ирис — распространённое декоративное растение.

Ценное эфирное (ирисовое) масло, получаемое из корневищ, идёт на производство парфюмерной продукции высшего качества. Масло очень дорого, поэтому заменяется синтетическим ироном и другими ароматизаторами.

Некоторые исследователи утверждают, что запах ириса «оказывает общее благоприятное влияние на организм, снимает стресс и усталость».

Сорта 
Международным органом регистрации (ICRA) новых сортов луковичных ирисов (некоторыми ботаниками выделяются в отдельные рода: Iridodictyum, Xiphium, Juno) является Royal General Bulb Growers' Association (KAVB). Сайт ассоциации включает базу данных по зарегистрированным сортам.

Регистрацию сортов корневищных ирисов производит Американское Общество Ирисоводов.

Американское общество ирисоводов (American Iris Society), Британское общество ирисоводов (British Iris Society) и другие организации имеют систему наград выдающихся сортов.

Признанными на международном уровне регистраторами сортов ирисов — Американским обществом ирисоводов и Королевским садоводческим обществом садовые ирисы регистрируются в следующих группах:
 Бородатые ирисы — Bearded Irises
 Высокие бородатые — Tall Bearded (TB)
 Бордюрные бородатые — Border Bearded (BB)
 Интермедиа бородатые — Intermediate Bearded (IB)
 Миниатюрные высокие бородатые — Miniature Tall Bearded (MTB)
 Стандартные карлики — Standard Dwarf Bearded (SDB)
 Миниатюрные карлики — Miniature Dwarf Bearded (MDB)
 Арилы и арилбреды — Aril Irises
 Арилы —Arils (AR)
 Арилбреды — Arilbred (AB)
 Безбородые ирисы — Beardless Irises
 Сибирские — Siberians (SIB)
 Японские — Japanese (JI)
 Луизианские — Louisianas (LA)
 Калифорнийские — Pacific Coast Natives (PCN) или Californicae (CA)
 Калифорнийско-Сибирские (Калсибы) — (гибриды видов серии Californicae x подсерии Chrysographes серии Sibiricae) (Cal-Sib)
 Сино-сибирские — Sino-Siberian (гибриды видов подсерии Chrysographes серии Sibiricae c числом хромосом 2n=40) (Sino-Sib)
 Спуриа — Spuria (SPU)
 Видовые — Species (SPEC)
 Межвидовые гибриды — Species Hybrids (SPEC-X)
 Ксифиумы — Dutch (Dut)

Разнообразие садовых ирисов не ограничивается приведённым выше подразделением. Современное состояние достижений в селекции безбородых ирисов изложено в статье Леха Комарницкого «Межвидовые и межсерийные гибриды безбородых ирисов».

Для внутреннего использования Российское Общество Ириса применяет следующее деление:
 Бородатые (Bearded)
 Собственно Бородатые (Properly Bearded)
 Высокие Бородатые (Tall Bearded) — TB
 Среднерослые Бородатые (Median Bearded)
 Стандартные Среднерослые Бородатые (Standard Median Bearded) — SMB
 Мелкоцветковые Среднерослые Бородатые (Small-Flowered Median Bearded) — SFMB
 Связующие Среднерослые Бородатые (Intermediate Median Bearded) — IMB
 Карликовые Бородатые (Dwarf Bearded)
 Стандартные Карликовые Бородатые (Standard Dwarf Bearded) — SDB
 Миниатюрные Карликовые Бородатые (Miniature Dwarf Bearded) — MDB
 Арилы и Арилбреды (Arils and Arilbreds)
 Неарилоподобные Арилбреды (Non-Aril-like Arilbreds) — (-)AB
 Арилы и Арилоподобные Арилбреды (Arils and Aril-like Arilbreds) — AR & (+)AB & AB
 Небородатые (Unbearded)
 Сибирские (Siberian) — SIB
 Хризографы (Chrysographes) — CHR
 Японские (Japanese) — JA
 Спуриа (Spuria) — SPU
 Луизианские (Louisiana) — LA
 Калифорнийские (Californian) — CA
 Прочие (Others) — OT

Ирис в Словаре Даля 
ИРИ́С м. об. назв. растен. Iris, касатик, петушок, певник; I. biglamis, пискульник; I. flavissima, волчий огурец; I. furcata, касар(т?)ка; I. germanica, пролеска, косички, сазаны; I. pseudacorus, касатик, лепешник, чикан, петушки, дикий тюльпан? ошибочно ир, аир: I. ruthenica, кошаник, полевые маргаритки? I. sibrica, бубенчики, чистяк, заячьи огурчики, медвежьи огурцы, пикульник, певник, сорочьи цветы, чеменник

Интересно, что ударение в Словаре Даля поставлено на второй слог.

Советские и российские селекционеры, занимавшиеся выведением ириса 
 Виктор Владимирович Бурлей (1911—2000)
 Пётр Фёдорович Гаттенбергер (1906—2002)
 Виталий Николаевич (1905—2002) и Надежда Михайловна Гордоделовы
 Ирина Викторовна Дрягина (1921—2017)
 Георгий Иванович Родионенко (1913—2014)

См. также 
 Американское общество ирисоводов

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Ирис на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений.
 Сибирский ирис вчера, сегодня и завтра. Bulletin of the AIS. на сайте Сад ирисов. (Перевод с английского.)
  Пирогов Ю. Сибирские ирисы. на сайте Сад ирисов.
 Пирогов Ю. Спуриа ирисы. на сайте Сад ирисов.
 Aril Irises International — Сайт наиболее значительного объединения любителей ирисов секций Онко и Регелиа.
 Герман Гессе «Ирис»
 British Iris Society
 
 
 

Ирисовые
Декоративные садовые растения
Флора Евразии